Xerocomellus або моховик — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 2008 року.

Класифікація 
До роду Xerocomellus відносять 24 види:

Примітки

Джерела 

 Šutara, J. 2008. Xerocomus s.l. in the light of the present state of knowledge. Czech Mycology. 60(1):29-62 — P.44

Роди грибів